El término frutos puede referirse, en esta enciclopedia:

 a frutos, el plural de fruto;
 a Frutos, un apellido español;
 a los frutos, en el derecho;
 a Doctor Juan Manuel Frutos, una localidad paraguaya en el departamento de Caaguazú;
 a Don Frutos Gómez, una película argentina de 1961, dirigida por Rubén W. Cavallotti; 

Personas

 a San Frutos, santo nacido en Segovia, España;
 a Frutos Baeza, poeta español;
 a Frutos Feo, atleta español.